Список сезонов команды Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».

Ссылки 
 http://www.nfl.com

Индианаполис Колтс